Пелину има више значења:

 Пелину (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Пелину (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији